2 miejscowości w Polsce:
 Nowe Dobra – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. chełmińskim, w gminie Chełmno
 Nowe Dobra – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Świecie